Wilhelm Bauer (uitvinder), Duits uitvinder en ingenieur
Wilhelm Bauer (historicus), Oostenrijks historicus
Wilhelm Bauer (schip, 1945), een Duitse onderzeeboot, nu museumschip, genoemd naar de uitvinder Wilhelm Bauer